Hotson ist der Familienname folgender Personen:

 Howard Hotson (* 1959), britischer Historiker
 Leslie Hotson (1897–1992), kanadischer Literaturhistoriker
 Tyler Hotson (* 1985), kanadischer Rugby-Union-Spieler